Xaxim es un municipio del Estado de Santa Catarina. Se localiza a una latitud 26º57'42" sur y a una longitud 52º32'05" oeste, a una altitud de 770 metros. Su población estimada en 2004 era de 24432 habitantes.

Posee un área de 294,41 km².

Fecha festiva - octubre (Rodeio Crioulo), febrero (Semana del Municipio), Carnaval regional y junio (Día de San Luiz Gonzaga, patrono del municipio). 

Las principales actividades económicas son la agropecuaria y agroindustria. 

Cuenta con una población de 24 432 habitantes. Colonización italiana, alemana y polonesa. 

Localización Oeste, Alto Iraní, en la microrregión de Xanxerê, a 556km de Florianópolis. 

El clima es mesotérmico húmedo, con verano caliente y temperatura media de 17,2 °C.

Referencias

Enlaces externos 

 Xaxim - Blog de la Secretaria Municipal de Educación.
 Xaxim - Página de la Prefectura Municipal.

Localidades de Santa Catarina